Modus může být:

modus – odborný matematický pojem
modus ponens – matematické odvozovací pravidlo (užívané například ve výrokové logice)
modus (literární věda) – genologický pojem
modus (hudba) – odborný hudební pojem
aiolský modus
dórský modus
frygický modus
jónský modus
lokrický modus
lydický modus
mixolydický modus
Modus (hudební skupina) – slovenská hudební skupina
Modus (album) – první album této skupiny z roku 1979
 Modus (seriál) – švédský televizní seriál z roku 2015

latinské výrazy
modus – latinský výraz pro slovesný způsob
modus operandi – typický styl a postup nějaké činnosti
modus vivendi – v mezinárodním právu jde o dohodu mezi dvěma státními subjekty, která má být v budoucnu strvrzena definitivní mezinárodní smlouvou

další významy
 Renault Modus

Externí odkazy